Morais ist die moderne Form eines portugiesischen Familiennamens; die altertümliche Form des Namens ist Moraes.

Namensträger 
 Alberto Morais Foruria (* 1976), spanischer Regisseur
 Andressa de Morais (* 1990), brasilianische Diskuswerferin
 António de Morais Silva (1755–1824), brasilianischer Romanist, Lusitanist, Grammatiker und Lexikograf

 Clodomir Santos de Morais (1928–2016), brasilianischer Soziologe
 Davidson de Oliveira Morais (* 1981), brasilianischer Fußballspieler
 Diego Morais (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Djalma Bastos de Morais (1937–2020), brasilianischer Politiker
 Edgar Morais (* 1989), portugiesischer Schauspieler
 Elizeu de Morais Pimentel (1952–2003), Koadjutorbischof von Paranavaí
 Filipe Morais (* 1985), portugiesischer Fußballspieler
 Francisco de Morais († 1572), portugiesischer Romanschriftsteller und Schatzmeister
 Geraldo María de Morais Penido (1918–2002), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Aparecida
 Inácio do Nascimento de Morais Cardoso (1811–1883), portugiesischer Geistlicher, Patriarch von Lissabon
 Isaltino Morais (* 1949), portugiesischer Politiker und Jurist
 Isidro de Morais Pereira (* 1959), portugiesischer Offizier (Generalmajor)
 Jácome de Morais Sarmento, portugiesischer Militär und Kolonialverwalter im 18. Jahrhundert
 Jean-Claude Bastos de Morais (* 1967), schweizerisch-angolanischer Fondsmanager
 João Morais (1935–2010), portugiesischer Fußballspieler und -trainer

 Kamilla Morais Sotero (* 1994), brasilianische Fußballspielerin 
 Leonardo Moreira Morais (* 1991), brasilianischer Fußballspieler
 Luis Carlos de Morais Junior, brasilianischer Hochschullehrer, Philosoph und Autor
 Luiz Marcelo Morais dos Reis (* 1990), brasilianischer Fußballspieler, siehe Lulinha
 Manoel Morais Amorim (* 1984), brasilianischer Fußballspieler
 Mário Raúl de Morais Andrade (1893–1945), brasilianischer Schriftsteller
 Nascimento Morais Filho (1922–2009), brasilianischer Schriftsteller und Volkskundler
 Néstor Morais (* 1980), uruguayischer Fußballspieler
 Nuno Morais (* 1984), portugiesischer Fußballspieler
 Olinda Morais (* 1951), osttimoresische Politikerin
 Patrícia Morais (* 1992), portugiesische Fußballtorhüterin
 Prudente de Morais (1841–1902), dritter Staatspräsident Brasiliens
 Rafael Morais (* 1989), portugiesischer Schauspieler
 Rafael Marques de Morais (* 1971), angolanischer Menschenrechtsaktivist, Journalist und Schriftsteller
 Silvino Adolfo Morais (1956–2022), osttimoresischer Politiker
 Tomaz Morais (* 1970), portugiesischer Rugbyspieler und -trainer
 Welington Morais (* 1996), brasilianischer Kugelstoßer
 Wesley Barbosa de Morais (* 1981), brasilianischer Fußballspieler, siehe Wesley (Fußballspieler, 1981)
 William Morais (1991–2011), brasilianischer Fußballspieler

Sonstiges 
 Trajano de Morais, Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro
 Morais (Macedo de Cavaleiros), Gemeinde in Portugal

Familienname
Portugiesischer Personenname

pt:Morais (apelido)